Влади́мир Мешко́в:
 Мешков, Владимир Васильевич (1903—1980) — советский учёный.
 Мешков, Владимир Ильич (1919—2012) — советский и российский художник.